Ez a szócikk a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV) kezelésében lévő vasútvonalakat mutatja be.

Győr–Sopron–Ebenfurt 

A vonal a 8. sz. magyarországi, 85 km hosszúságú Győr–Sopron és az 512. sz., 33 km-es hosszúságú Sopron–Ebenfurt osztrák szakaszból áll. A teljes 117 km-es vonal egyvágányú, villamosított, és a rajta lévő 17 állomással együtt a GYSEV tulajdona, saját kezelésben áll.

|}

Képek 

 A magyar és osztrák állomások képei

(Celldömölk–)Fertőszentmiklós–Pomogy–Nezsider 

A 9. sz. vonal 50 km hosszúságú, egyvágányú, villamosított. A magyarországi szakasz ebből 13 km. A teljes vonal tulajdonosa a Fhév Rt., kezelője a GYSEV. Engedélyezett sebesség: 120 km/h
 A magyar állomások képei

Sopron–Szombathely 

A 15-ös sz. vonal 62 km hosszúságú, egyvágányú, 56 km villamosított. A vonal a Magyar Állam tulajdonában van. 2001. december 1-jétől kezelését a MÁV-tól a GYSEV vette át. 2002-ben villamosították. Engedélyezett sebesség: 120 km/h
 Az állomások képei

Bécsújhely–Nagymarton–Sopron 

A vonal neve németül Mattersburger Bahn. Magyarországi, a magyar állam tulajdonában lévő vasúti vonalszakasza Sopron, Ágfalva és az országhatár között húzódik. A 7,2 km-es hosszúságú, egyvágányú, nem villamosított szakasz kezelője a GYSEV. A határtól Bécsújhelyig húzódó pályaszakasz tulajdonosa és egyben üzemeltetője az Osztrák Szövetségi Vasút. Engedélyezett sebesség: 100 km/h

A megszűnt Zalabér–Sárvár–Bük–Kőszeg-vasútvonal 

A Zalabér-Sárvár-Bük-Kőszegi HÉV (később Dunántúli HÉV) 1913-ban átadott vonala Felsőlászlónál csatlakozott a Sopron-Kőszegi HÉV vonalába. 1922 elején vette át részben a GYSEV, 1930-tól a ÖBB. A második világháború után csak részben állították helyre. Az osztrák oldalon 1955-ben, a magyaron pedig 1974-ben szűnt meg a forgalom.

Szombathely–Körmend–Szentgotthárd 

Az 54 km hosszú egyvágányú, villamosított vasútvonal a Bécs–Sopron–Szombathely–Szentgotthárd–Graz korridor magyarországi szakasza. Engedélyezett sebesség: 80 km/h
 Az állomások képei

Szombathely–Zalaszentiván-vasútvonal 
A Szombathely–Nagykanizsa-vasútvonalnak a Szombathely és Zalaszentiván közötti szakasza

A vonalszakaszon a GYSEV vette át 2011. október 1-től az üzemeltetést, december 11-től pedig a közszolgálati személyszállítást.

Fertőboz–Nagycenk 

A 8a sz. vonal keskeny nyomközű vasútvonal Fertőboz és Nagycenk között.

Szombathely–Kőszeg 

A GYSEV 18-as számú, 1883. augusztus 1-jén megnyitott, a GYSEV által 2011. december 11-től működtetett 17,1 km hosszú egyvágányú, nem villamosított mellékvonala.

Körmend–Zalalövő 

A GYSEV 22-es számú vonala Körmend–Zalalövő–Muraszombat között épült ki. A vonalat a két részletben adta át a forgalomnak, a Körmend–Sal (ma Šalovci Szlovéniában) közötti 48,7 km hosszú szakaszt 1906. december 24-én, a Sal–Muraszombat közötti 26,0 km hosszú második szakaszt 1907. április 26-án nyitották meg. A pálya a kisebb felújítások ellenére folyamatosan romlott. Többszöri bezárási kísérletet elkerülte, majd az utolsó Bzmot motorvonat 2009. december 12-én indult Körmendről Zalalövő felé. A GYSEV 2011. december 11-től vette át a vasútvonalat.

Hegyeshalom–Szombathely

A GYSEV 16-os számú, egyvágányú (Szombathely-Porpác között kétvágányú), villamosított vasútvonala. A Pozsonytól Hegyeshalmon át Porpácig épült, 123 km hosszú vonalat 1891. november 9-én nyitották meg a forgalomnak. A GYSEV 2011. december 11-től vette át a vasútvonalat.

Rajka–Hegyeshalom

A GYSEV 1-es számú, egyvágányú villamosított vasútvonala. A Pozsonytól Hegyeshalmon át Porpácig épült, 123 km hosszú vonalat 1891. november 9-én nyitották meg a forgalomnak. A GYSEV 2011. december 11-től vette át a vasút üzemeltetését.

Jegyzetek 

GYSEV